Jorgenson ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Jorgenson (1933–2022), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 John Jorgenson (* 1956), US-amerikanischer Gitarrist
 Matteo Jorgenson (* 1999), US-amerikanischer Radrennfahrer